Каргас, Джеймс (род. 17 ноября 1966, Детройт, Мичиган, США) — греко-американский адвокат в сфере энергетики из Хьюстона.
 Каргас, Яннис (род. 9 декабря 1994, Килкис) — греческий футболист, защитник клуба «Динамо-Брест».